Sint-Johannes de Doperkathedraal (Savannah) - Verenigde Staten
 Johannes de Doperkathedraal (Perpignan) - Frankrijk